Abass Lawal – calciatore e allenatore di calcio nigeriano
 Amina Lawal – donna nigeriana
 Gani Lawal – cestista statunitense naturalizzato nigeriano
 Garba Lawal – calciatore nigeriano
 Muda Lawal – calciatore nigeriano
 Muhammed Lawal – lottatore di arti marziali miste e wrestler statunitense
 Shane Lawal – cestista nigeriano con cittadinanza statunitense